Су́ровка — село в Тереньгульском районе Ульяновской области. Входит в состав Подкуровского сельского поселения.

История 
О времени возникновения села сведении не имеется. Предположительно, оно было пожаловано действительному камергеру Александру Григорьевичу Петрово-Соловово Екатериной II во второй половине XVIII века.

В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, село Суровка, при речке Суровке, помещиковых крестьян, вошло в состав Сенгилеевского уезда. С 1796 года — в Симбирском уезде Симбирской губернии.

Во время генерального межевания, в 1799 году, село числилось в Сенгилеевском уезде и принадлежало действительному тайному советнику, и действительному камергеру Александру Григорьевичу Петрово-Соловово и включало 13 441 десятин земли с поселенными на ней крестьянами, в числе 2719 человек (1337 мужского и 1382 женского пола). Вскоре А. Г. Петрово-Соловов продал имение Ф. И. Похвисневу, который присоединил его к своему Подкуровскому имению.

Церковь Николая Чудотворца и Екатерины Александрийской в селе построена в 1819—1920 годах графом Шереметевым, а школа здесь открыта в 1867 году.

При освобождении крестьян от крепостной зависимости в 1861 году, здесь было 164 двора; в 1903 году — 197 дворов, а жителей 1203 человека (560 мужского и 643 женского пола). В 1903 году «помещицею при с. Суровке числится Симбирская мещанка Любовь Кузьминишна Перцович, имеющая хутор (Колодезный) в пяти верстах от села и при нём 136 дес. 315 саж. земли, купленной ею в 1877 году у самарских мещан Петра Афонасьева Гилянова и других, которые выкупили свои наделы, продали их, а сами перечислились из Суровских в Самарские мещане».

Население 

 В 1780 году 1214 ревизских душ. 
 В 1859 году в селе в 168 домах проживало 1079 человек. 
 В 1903 году — 197 дворов, а жителей 1203 человека (560 мужского и 643 женского пола). 
 В 1913 году в этом русском селе было 240 дворов, 1460 жителей.

Известные уроженцы 
 Тупицын, Михаил Николаевич — советский политик и офицер органов безопасности, первый секретарь Брестского областного комитета КП Белоруссии (1940—1946), первый секретарь обкома ВКП(б) в Новгороде Великом (1948—1951).

Достопримечательности 
 Церковь в селе Суровка является выявленным объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) — «Церковь Николая Чудотворца (православный приходской двухпрестольный храм)», 1819—1820 годы. (Распоряжение Главы администрации Ульяновской области от 29.07.1999. № 959-р.).
 Памятник воинам-односельчанам погибшим в ВОВ (1981 г.).

Примечания

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия: в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьёв «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Н. Баженов СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОБОРОВ, МОНАСТЫРЕЙ, ПРИХОДСКИХ И ДОМОВЫХ ЦЕРКВЕЙ СИМБИРСКОЙ ЕПАРХИИ ПО ДАННЫМ 1900 ГОДА (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А.Т. Токарева., 1903.
 П. Мартыновъ. Селенія Симбирскаго уѣзда. Матерьялы для исторіи Симбирскаго дворянства и частнаго землевладѣнія в Симбирском уѣздѣ. — Симбирскъ: Изданіе Симбирской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 1903.

Населённые пункты Тереньгульского района